Imre Steindl (1839-1902), architecte hongrois.
 Franz Xaver Steindl (1858-1931), homme politique allemand.
 Fabian Steindl (1994-), coureur autrichien du combiné nordique.

Odonyme 

 Steindl Imre utca est une rue de Budapest.
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois